Patrick McNeill (né le  à Strathroy, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
 Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2005 et 2006. Il a remporté la Coupe Calder en 2009 et 2010 avec les Bears de Hershey.

Statistiques 

|2003-2004 || Spirit de Saginaw || LHO ||57 ||3 ||11 ||14 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Spirit de Saginaw || LHO ||66 ||7 ||26 ||33 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Spirit de Saginaw || LHO ||68 ||21 ||56 ||77 ||64 ||4 ||1 ||3 ||4 ||6
|- 
|2006-2007 || Spirit de Saginaw || LHO ||58 ||22 ||36 ||58 ||49 ||6 ||3 ||2 ||5 ||6 
|-
|2007-2008|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||19 ||5 ||11 ||16 ||16 ||5 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
|2007-2008 || Bears de Hershey || LAH ||48 ||1 ||13 ||14 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Bears de Hershey || LAH ||46 ||3 ||15 ||18 ||20 ||10 ||0 ||3 ||3 ||4
|- 
|2009-2010 || Bears de Hershey || LAH || 62|| 8|| 27|| 35|| 36|| 11|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
|2010-2011 || Bears de Hershey || LAH ||51 ||7 ||20 ||27 ||30 ||6 ||1 ||2||3 ||4
|- 
|2011-2012 || Bears de Hershey || LAH || 71|| 10|| 31|| 41|| 32|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey || LAH ||47 ||4 ||13 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Falcons de Springfield || LAH || 63||11 || 26||37 ||46 ||5 ||0 ||4 ||4||2
|-
|2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 23||1 || 11|| 12|| 8|| 5||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2015-2016 || ERC Ingolstadt || DEL ||52 ||6 ||33 ||39 ||42 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2016-2017 || ERC Ingolstadt || DEL ||52 ||2 ||26 ||28 ||26 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2017-2018 || ERC Ingolstadt || DEL ||37 ||4 ||4 ||8 ||26 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2018-2019 || Augsburger Panther || DEL ||51 ||9 ||20 ||29 ||40 ||13 ||2 ||4 ||6 ||34
|-
|2019-2020 || Augsburger Panther || DEL ||51 ||3 ||21 ||24 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1987
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du ERC Ingolstadt